Il singolare dell'ATP Buenos Aires 1971 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Franulovic era il detentore del titolo.

Željko Franulović ha battuto in finale Ilie Năstase 6-3, 7-6, 6-1.

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

ATP Buenos Aires 1971